

Astronomia 
 25864 Banič – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ivan Banić – calciatore croato
 Marko Banić – cestista croato
 Štefan Banič – inventore slovacco
 Vincent Banic – attore e modello belga